Richard O'Brien (1942), pseudoniem van de Engelse schrijver Richard Timothy Smith 
Richard Smith (voetballer) (1967), Costa Ricaans voetballer
Richard Smith (hockeyer), een Engels hockeyer